Chinese renminbi
 Japanse yen

Y